Заря́н () — вірменське прізвище.

Персоналії 
 Ваграм Зарян (* ХХ століття) — французький актор, танцюрист, пантоміміст, режисер і хореограф вірменського походження.
 Наїрі Зарян (1901—1969) — вірменський прозаїк і поет.

Вірменські прізвища